Wolkinger ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Wolkinger (1936–2017), österreichischer Botaniker und Naturschützer
 Thomas Wolkinger (* 1968), österreichischer Journalist